Фи́лип Максимилиа́н О́пиц (, ; 5 июня 1787, Часлав, Богемия — 20 мая 1858, Прага) — чешский -самоучка, .

Им начаты флористические исследования Чехии, опубликованы многочисленные работы по флоре этой страны.

Любитель ботаники, Опиц собрал большой гербарий, который сейчас размещается в «Museo de Průhonice», около Праги.

В 1817 году Опиц создал ассоциацию для обмена естественнонаучными коллекциями: растениями, семенами и насекомыми. Многие исследователи присылали ему свои образцы.

В 1818 году он издал «Flora cryptogamica Bohemiae», где отразился его интерес к биологической вариативности.

В 1823 году вышел его каталог-определитель растений.

С 1823 по 1830 годы он издавал газету «Naturalientausch» с материалами по таксономии и флористике.

К 1858 году в его ассоциации состояло 862 члена и было собрано около .

В честь Опица названы:
 род растений  семейства , включающий два вида:
 
 
 виды растений:

Печатные труды 
  Opiz F. M. Seznam rostlin kveteny ceske. Mala Encyklopedie Nauk. — Praha, 1852. — Dil. 10.

Литература 
 
  Philipp Maxmilian Opiz und seine Bedeutung für die Pflanzentaxonomie. — Prag, 1958.
  Futák L, Domin К. Bibliografia k flóre ČSR do roku 1952. — Brat., 1960.

Учёные-самоучки